Гауке:

 Гауке — польский графский и дворянский род герба Босак.
 Гауке, Александр Ян  (1814—1868) — граф, военный и государственный деятель Царства Польского, генерал-майор Российской империи.
 Гауке, Мауриций (1775—1830) — польский военный деятель, генерал от инфантерии.
 Гауке, Юлия Тереза Саломея фон (более известна как Юлия Баттенбергская; 1825—1895) — дочь российского графа и генерала от инфантерии Ганса Морица фон Гауке.
 Гауке-Босак, Юзеф (1834—1871) — польский генерал, повстанец.